N36 oder N 36 bezeichnet:

 Route nationale 36, Nationalstraße in Frankreich
 N36 (Togo), Fernstraße in Togo